Lokalfärg kan syfta på:

Lokalfärg (bildkonst) – ett föremåls färg på nära håll i klart ljus
Lokalfärg (narratologi) –  beskrivningar av miljöers och människors egenskaper